Velika nagrada Malezije 2015 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. marca 2015 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretje pa Nico Rosberg, oba Mercedes. 

Hamilton je na delno dežnih kvalifikacijah dosegel štirideseti najboljši štartni položaj v karieri, Vettel pa svojo štirideseto zmago v karieri in prvo za Ferrari. Max Verstappen je s sedmim mestom postal najmlajši dirkač, ki je osvojil točke s 17 leti in 180 dnevi.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:39,269
| 1:41,517
| 1:49,834
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:39,814
| 1:39,632
| 1:49,908
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:39,374
| 1:39,377
| 1:50,299
| align="center" | 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:40,504
| 1:41,085
| 1:51,541
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:40,546
| 1:41,665
| 1:51,951
| align="center" | 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:40,793
| 1:41,430
| 1:51,981
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:40,543
| 1:41,230
| 1:52,473
| align="center" | 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:40,303
| 1:41,209
| 1:52,981
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:40,249
| 1:40,650
| 1:53,179
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:40,340
| 1:41,748
| 1:53,261
| align="center" | 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:40,415
| 1:42,173
|
| align="center" | 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:40,361
| 1:42,198
|
| align="center" | 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:40,830
| 1:43,023
|
| align="center" | 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:41,036
| 1:43,469
|
| align="center" | 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:39,814
| 1:43,701
|
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:41,308
| 
|
| align="center" | 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:41,636
| 
|
| align="center" | 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:41,746
|
|
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Manor-Ferrari
| 1:46,677
|
|
| align="center" | 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Manor-Ferrari
| brez časa
|
|
| align="center" | 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center" | 56
|1:41:05,793
| align="center" | 2
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center" | 56
|+8,569
| align="center" | 1
| align="center" |  18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center" | 56
|+12,310
| align="center" | 3
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center" | 56
|+53,822
| align="center" | 11
| align="center" | 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 77
| 
| 
| align="center" | 56
|+1:10,409
| align="center" | 8
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center" | 56
|+1:13,586
| align="center" | 7
| align="center" |  8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 56
|+1:37,762
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 15
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center" | 55
| +1 krog
| align="center" | 5
| align=center| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 4
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 10
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 16
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| 
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 14
|  
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 55
|+1 krog
| align="center" | 13
|  
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Manor-Ferrari
| align="center" | 53
|+3 krogi
| align="center" | 19
|  
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 13
| 
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 46
| Zavore
| align="center" | 12
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center" | 40
| Turbo
| align="center" | 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center" | 20
| ERS
| align="center" | 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 2
| Zavrten
| align="center" | 9
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| DNS
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Manor-Ferrari
| align="center" | 0
| Dovod goriva
| align="center" | –
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2015
2015